Сенной переулок — название переулков в населённых пунктах России

 Сенной переулок — переулок в Петрозаводске
 Сенной переулок — первое название переулка Бринько в Санкт-Петербурге